Heinrichhütte bezeichnet

 die  in Bad Bleiberg, Kärnten, Österreich
 die Zinkhütte Münsterbusch in Stolberg (Rhld.), Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Siehe auch:

Heinrichshütte